Bowser steht für:
 Bowser (Computerspielfigur), Erzfeind von Super Mario aus den gleichnamigen Computerspielen
 Bowser (British Columbia), Ort in British Columbia
 E. Bowser, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Bowser ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Bowser (* 1965), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Mary Bowser (um 1841–nach 1876), US-amerikanische Spionin
 Muriel Bowser (* 1972), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Bauser